Neumark steht für:

Gebiete:
 Neumark (Landschaft), historische Landschaft östlich der Oder
 Landkreis Neumark, Landkreis im besetzten Polen, siehe Kreis Löbau (Westpreußen)
 Neumark, anderer Name für Ungarische Mark, historisches Gebiet im heutigen Niederösterreich

Orte in Deutschland:
 Neumark (bei Weimar), Stadt im Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Neumark (Vogtland), Gemeinde im Vogtlandkreis, Sachsen
 Neumark (Braunsbedra), Ortsteil von Braunsbedra, Saalekreis, Sachsen-Anhalt

Orte in Polen:
 Neumark in Westpreußen, deutscher Name von Nowe Miasto Lubawskie, Stadt in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Neumark, deutscher Name von Nowica (Wilczęta), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren 
 Neumark, früherer deutscher Name von Nowy Targ (Stary Targ), Dorf in der Woiwodschaft Pommern
 Neumark, deutscher Name von Stare Czarnowo, Gemeinde in der Woiwodschaft Westpommern

Orte in Tschechien:
 Neumark, deutscher Name von Všeruby u Kdyně, Gemeinde im Okres Domažlice

Sonstiges:
 Neumark, Frachter der Hapag, später Widder (Schiff, 1929)

Neumark ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel M. Neumark (* 1955), US-amerikanischer Chemiker
 David Neumark (1866–1924), jüdischer Gelehrter
 Friedrich Neumark (1876–1957), deutscher Architekt
 Fritz Neumark (1900–1991), deutscher Finanzwissenschaftler
 Georg Neumark (1621–1681), deutscher Komponist
 Gertrude Neumark (1927–2010), US-amerikanische Physikerin
 Hans Joseph Neumark (1904–1991), kanadischer Pianist, siehe John Newmark
 Johann Christian Neumark (1740–1811), deutscher Gärtner 
 Lieselott Neumark (1910–1943), deutsches Opfer des Holocaust
 Manass Neumark (1875–1942), deutscher Rabbiner
 Mark Neumark (1909–1978), sowjetischer Mathematiker
 Meir Neumark (1688–??), deutscher Übersetzer, Geograph und Kosmograph
 Moritz Neumark (1866–1943), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Neumarkt
 Neumarktl, deutscher Name von Tržič, Gemeinde in Slowenien